Кухару́к — украинская фамилия. Известные носители:

  (род. 1968) — украинский журналист и литератор.
 Кухарук, Руслан Николаевич (род. 1979) — российский политик, глава города Тюмени.

  (род. 1936) — украинская учёный-химик.

См. также